Красная Воля — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красная Воля — деревня в Лунинецком районе Брестской области.

Россия 
 Красная Воля — село в составе города Сочи Краснодарского края.

Украина 
 Красная Воля — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.